Shantungosaurus giganteus es la única especie conocida del género extinto Shantungosaurus'  ("reptil de Shantung") es un género de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 77 a 70 millones de años durante el campaniense y el Maastrichtiense, en lo que es hoy Asia.

Descripción 

Shantungosaurus giganteus es uno de los ornitisquios más grandes conocidos . El tipo de cráneo mide 1,63 metros de largo, y el esqueleto compuesto montado en el Instituto Geológico de China en Beijing mide 14,7 metros de largo. Otro esqueleto montado, originalmente conocido como Zhuchengosaurus maximus, mide 16,6 metros de largo. Shantungosaurus es hasta ahora el taxón hadrosauroide más grande del mundo: la mayor longitud de su fémur es de aproximadamente 1,7 metros y la mayor longitud de su húmero es de aproximadamente 0,97 metros. Shantungosaurus media alrededor de 15 metros de largo, siendo el mayor de los hadrosaurios, con un peso estimado de más de 16 toneladas. Los restos recuperados hasta la fecha son muy similares a los de Edmontosaurus, excepto por su tamaño y como este era un dinosaurios de pico de pato de cabeza plana. Era un dinosaurio pesado, con cuatro patas macizas para soportar su voluminoso cuerpo. Podía avanzar sobre las patas traseras provistas de cascos, pero también sobre las cuatro patas, ya que sus manos estaban terminadas también en cascos. En la parte delantera de su larga y baja cabeza, tenía un ancho pico sin dientes, con el que recogía grandes cantidades de plantas duras de un solo bocado y las trituraba hasta convertirlas en una pasta, sirviéndose de alrededor de 1500 diminutos dientes de sus carrillos. Un gran hueco cerca de los orificios de la nariz pudo haber estado cubierto de una solapa de tejido que pudo inflarla para producir sonidos. Su cola era muy larga, seguramente para balancear el gran peso de animal a la altura de sus caderas.

Descubrimiento e investigación 
Descubierto en 1964, este género es conocido por 5 esqueletos incompletos encontrados en la Formación Wangshi de la provincia de Shandong, China. La reconstrucción del esqueleto fósil, montado en el Instituto Geológico de China, en Pekín, mide 14,72 metros de largo. Solo el cráneo del holotipo del mide 1,63 metros. Descrito por primera vez en 1973, Shantungosaurus se conoce a partir de más de cinco esqueletos incompletos. El científico chino Xing Xu y sus colegas indican que Shantungosaurus es muy similar y comparte muchos caracteres únicos con Edmontosaurus, formando un nodo asiático de un clado Edmontosaurus-Shantungosaurus, basado en los nuevos materiales recuperados. En Shandong, China, se encontraron restos de varios individuos, incluidos huesos del cráneo, huesos de extremidades y vértebras. Estos especímenes fueron clasificados en el nuevo género y especie Zhuchengosaurus maximus en 2007.  Sin embargo, un estudio adicional mostró que las características supuestamente distintas de Zhuchengosaurus eran simplemente el resultado de diferentes etapas de crecimiento.  El intervalo estratigráfico de Shantungosaurus varía desde la cima de la Formación Xingezhuang de finales del Campaniense, principios del Maastrichtiense hasta la mitad de la Formación Hongtuya, de edad media a tardía del Campaniense.

Clasificación 
Los recientes análisis filogenéticos basados en la máxima parsimonia de Hadrosauroidea de Xing y sus colegas recuperaron una relación estable de grupo hermano entre Edmontosaurus y Shantungosaurus. Shantungosaurus es el único hadrosáurido del área de Zhucheng que se considera válido. Zhuchengosaurus y Huaxiaosaurus , ambos conocidos de la misma región, han sido interpretados por los análisis como sinónimos menores de Shantungosaurus. Todas las discrepancias morfológicas inequívocas entre estos tres taxones podrían atribuirse a la variación intraespecífica, variación ontogenética y polimórfica y a la distorsión posdeposición.

Filogenia 
El siguiente cladograma es el resultado de Prieto-Márquez et al. en 2016. Muestra la posición de Shantungosaurus como grupo hermano de Edmontosaurus en el clado Edmontosaurini.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Duiops.

Saurolophinae
Dinosaurios del Cretácico Superior
Dinosaurios de Asia